Тази таблица показва тенденциите в развитието на КП в САЩ за периода от 1940 до 2021 г. Подобно на другите развити държави, след Втората световна война следва едно краткотрайно покачване на раждаемостта, като тя постепенно спада под необходимата стойност за възпроизводство на населението (2,1). В началото на 21. век отново има покачване на коефициента над 2,1, но той бързо спада след световната финансова криза (2007 – 2008) г.

Население на САЩ
Раждаемост